Verghereto ima više značenja:
 Verghereto, Forlì-Cesena
 Verghereto, Prato